Kaba kan syfta på:

 Kaba – den heligaste platsen inom Islam, en stor kubformad byggnad inuti moskén al-Masjid al-Haram i Mecka
 Kaba (företag) – schweizisk låstillverkare

Geografi

Guinea 

 Kaba (vattendrag i Guinea),

Kina 

 Kaba Gol, vattendrag, Xinjiang, 
 Kaba, Altay – ett härad i Altay

Liberia 

 Mambah Kaba, distrikt, Margibi County,

Mali 

 Kangaba (kretshuvudort i Mali), Koulikoro,

Saudiarabien 

 Kaba – den heligaste platsen inom Islam, en stor kubformad byggnad inuti moskén al-Masjid al-Haram i Mecka

Ungern 

 Kaba, Ungern, Hajdú-Bihar, 

Robotskapade Guineaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar
Robotskapade Maliförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar